Анвил има више значења:
 Анвил (Кентаки)
 Анвил (Пенсилванија)